Kościół św. Wawrzyńca – drewniana świątynia, która pierwotnie znajdowała się w Mikulczycach, przeniesiona w 1901 lub 1902 roku do Bytomia. Tam spłonęła 14 listopada 1982 roku.

Historia 
Kościół powstał w 1530 roku (podawana jest również data „1590” i bardziej ogólnie: „II połowa XVI wieku”). Konsekrowano go pod wezwaniem św. Wawrzyńca. Fundatorem był Daniel Starszy Ziemięcki, ówczesny właściciel Mikulczyc. Po 1600 roku służył jako kościół parafialny. Od 1652 roku należał do parafii w Zabrzu. Po 1710 roku był odnawiany. W 1723 roku zmieniono dach. W XIX wieku doznał niewielkich uszkodzeń, które naprawiono. Po 1899 roku mieszkańcy Mikulczyc chcieli mieć swój własny nowy kościół. W związku z budową nowego kościoła w Mikulczycach stary kościół został przeniesiony do Bytomia, do parku miejskiego. Tam go odbudowano i ponownie konsekrowano pw. św. Wawrzyńca. Na mikulczyckim wzgórzu, gdzie stała świątynia, stoi obecnie krzyż z napisem: „Tu stał ołtarz starego kościoła aż do sierpnia 1901 roku”.

Wyposażenie 
Wyposażenie kościoła pochodziło z 1580 roku. Ołtarz zdobił obraz Matki Boskiej oraz wizerunki św. Wawrzyńca i w zwieńczeniu figura św. Michała Archanioła. Ołtarz w 1901 roku przeniesiono do nowego kościoła. W 1741 roku podczas odnawiania ambony umieszczono na niej płaskorzeźby przedstawiające czterech Ewangelistów i Pana Jezusa Dobrego Pasterza.

Zobacz też 
 Kościół św. Wawrzyńca w Bytomiu
 Kościół św. Wawrzyńca w Zabrzu

Bibliografia 
 Spalony kościółek w Bytomiu (z Mikulczyc)

Kościół św. Wawrzyńca w Mikulczycach
Świątynie pod wezwaniem św. Wawrzyńca
Zniszczone kościoły drewniane w województwie śląskim